Betty Dittrich (1984-), chanteuse suédoise faisant carrière en Allemagne
 Bianca Maria Dittrich (1993-), athlète allemande
 Frank Dittrich (1967-), ancien patineur de vitesse allemand
 Olli Dittrich (1956-), acteur, réalisateur et scénariste allemand
 Raik Dittrich (1968-), biathlète allemand
 Rudolf Dittrich (1861-1919), musicien autrichien
 Vinzenz Dittrich (1893-1965), footballeur autrichien devenu entraîneur